Frank Duffy – brytyjski architekt
 Frank Duffy – amerykański baseballista
 Frank Duffy – szkocki curler
 Frank Duffy – amerykański związkowiec
 Frank Gavan Duffy – australijski sędzia